

Patronyme 

 Bertrand Le Gendre (1948), journaliste et essayiste français, frère de Gilles Le Gendre, et d'Olivier Le Gendre ;
 Charles Le Gendre (1830-1899), général américain ;
 François Le Gendre (-1675), arithméticien parisien auteur de manuels pour les marchands.
 Gilbert-Charles Le Gendre, marquis de Saint-Aubin (1688-1746), historien français.
 Gilles Le Gendre, entrepreneur, journaliste et homme politique français, frère de Bertrand Le Gendre, et d'Olivier Le Gendre ;
 Louis Le Gendre (1655-1733), historien français ;
 Nathalie Le Gendre (1970), écrivaine française ;
 Olivier Le Gendre (1950-2014), journaliste et écrivain français, frère de Bertrand Le Gendre, et de Gilles Le Gendre.

Cinéma 

 Le Gendre ingénieux, film français d'Henri Desfontaines (1910)
 Le Gendre de monsieur Poirier, film français de Marcel Pagnol (1933)
 Le Gendre idéal, téléfilm français d'Arnaud Sélignac (2008)
 Le Gendre idéal 2, téléfilm français d'Arnaud Sélignac (2010)

Théâtre 

 Le Gendre de M. Poirier, comédie en 4 actes d'Émile Augier et Jules Sandeau (1854)
 Le Gendre de M. Pommier, comédie-vaudeville en 3 actes de Paul Siraudin, Alfred Delacour et Léon Morand (1855)
 Le Gendre de M. Caboche, comédie-vaudeville en 1 acte de Paul Avenel (1855)

Patronyme français